Изотопы тулия — разновидности атомов (и ядер) химического элемента тулия, имеющие разное содержание нейтронов в ядре.

Единственным стабильным изотопом является 169Tm. Таким образом, природный тулий является практически изотопно-чистым элементом. Самым долгоживущим радиоизотопом является 171Tm с периодом полураспада 1,92 года.

Тулий-170
Изотоп 170Tm применяется для изготовления портативных рентгеновских установок медицинского назначения, а также в металлодефектоскопии. Сравнительно недавно он предложен в качестве топлива в радиоизотопных источниках энергии.

Таблица изотопов тулия

Пояснения к таблице 
 Индексами 'm', 'n', 'p' (рядом с символом) обозначены возбужденные изомерные состояния нуклида.

 Символами, выделенными жирным шрифтом, обозначены стабильные продукты распада.

 Значения, помеченные решёткой (#), получены не из одних лишь экспериментальных данных, а (хотя бы частично) оценены из систематических трендов у соседних нуклидов (с такими же соотношениями  и ). Неуверенно определённые значения спина и/или чётности заключены в скобки.

 Погрешность приводится в виде числа в скобках, выраженного в единицах последней значащей цифры, означает одно стандартное отклонение (за исключением распространённости и стандартной атомной массы изотопа по данным ИЮПАК, для которых используется более сложное определение погрешности). Примеры: 29770,6(5) означает 29770,6 ± 0,5; 21,48(15) означает 21,48 ± 0,15; −2200,2(18) означает −2200,2 ± 1,8.

Примечания

Литература 
 
 

Изотопы
Тулий